MET se može odnositi na:

 c-Met, receptor tirozinska kinaza
 Metadon
 Metiletiltriptamin